Чумика́н — многозначный термин.

Географические объекты 
 Чумикан — село, административный центр Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, порт в Удской губе Охотского моря.

Транспорт 
 Чумикан — Корабль измерительного комплекса.

Чумикан